Huller ist der Familienname folgender Personen:

 Dániel Huller (* 2001), ungarischer Hürdenläufer
 Hugo von Huller (1859–1931), bayerischer Offizier